Lúcio Cornélio Lêntulo (cônsul em 327 a.C.), cônsul em 327 a.C. e, provavelmente, ditador em 320 a.C..
 Lúcio Cornélio Lêntulo Caudino (cônsul em 275 a.C.), cônsul em 275 a.C., bisneto do anterior.
 Lúcio Cornélio Lêntulo Caudino (cônsul em 237 a.C.), cônsul em 237 a.C., filho do anterior.
 Lúcio Cornélio Lêntulo (cônsul em 199 a.C.), cônsul em 199 a.C., filho do anterior.
 Lúcio Cornélio Lêntulo Lupo, cônsul em 156 a.C..
 Lúcio Cornélio Lêntulo (cônsul em 130 a.C.), cônsul em 130 a.C..
 Lúcio Cornélio Lêntulo Crus, cônsul em 49 a.C..
 Lúcio Cornélio Lêntulo Cruscélio, cônsul sufecto em 32 a.C., filho do anterior.
 Lúcio Cornélio Lêntulo (cônsul em 3 a.C.), cônsul em 3 a.C. e filho do anterior.
Desambiguações de antropônimos